Miejscowości w Polsce, nazwa urzędowa
 Łaszczów-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów

 Miejscowości w Polsce, nazwa niestandaryzowana
 Łaszczów-Kolonia – część miasta Łaszczów w woj. lubelskim w pow. tomaszowskim